Выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края VII созыва состоялись в Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября 2019 года. ЛДПР победила как в едином (56,12 %), так и в большинстве одномандатных округов (22 из 24) и получила большинство мест (30 из 36). КПРФ получила 3 места. Партия «Единая Россия» потеряла большинство, получив 2 места. 1 место получил самовыдвиженец, член партии «Яблоко».

Избирательная система 
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края избираются на 5 лет по смешанной системе (параллельное голосование).

На предыдущих выборах 2014 года из 36 депутата 18 избирались по пропорциональному принципу, 18 депутатов — в одномандатных округах по системе относительного большинства. 27 марта 2019 года Законодательной думой Хабаровского края был принят закон, изменивший соотношение количества депутатов.

По новой редакции закона, из 36 депутатов 12 избираются в едином избирательном округе по пропорциональному принципу из партийных списков. Каждая политическая партия должна составить партийный список, состоящий из региональных групп. Каждая региональная группа соответствует двум одномандатным округам и должна включать от 3 до 9 кандидатов. Региональных групп должно быть от 8 до 12.

Для получения мест партийный список должен преодолеть процентный барьер в 5 %. Если сумма голосов за партии, преодолевшие барьер, составляет менее 50 %, к распределению мандатов поочерёдно допускаются списки, набравшие менее 5 %, пока сумма голосов не превысит 50 %. Если за одну партию отдано более 50 % голосов, а остальные списки набрали менее 5 % голосов, к распределению мандатов допускается партия, которая заняла второе место. Между партиями места распределяются по методу Д’Ондта. Внутри партийных списков мандаты сперва получают кандидаты в общей части, после чего их поочерёдно получают кандидаты региональных групп, в которых партийный список набрал больший процент голосов.

Остальные 24 депутата избираются в одномандатных округах по системе относительного большинства. Кандидаты выдвигаются партиями или в порядке самовыдвижения.

Ключевые даты 
 30 мая Законодательная дума Хабаровского края назначило выборы на 8 сентября 2019 года (единый день голосования).
 4 июня
 постановление о назначении выборов было опубликовано в СМИ.
 Избирательная комиссия Хабаровского края утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 с 5 июня по 4 июля — период выдвижения кандидатов по одномандатным округам.
 с 9 июня по 9 июля — период выдвижения партийных списков.
 агитационный период начинается со дня выдвижения и заканчивается и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 по 24 июля — период представления документов для регистрации кандидатов и партийных списков.
 в течение 10 дней после принятия документов для регистрации — принятие решения о регистрации кандидата или списка либо об отказе в регистрации.
 с 10 августа по 6 сентября — период агитации в СМИ.
 7 сентября — день тишины.
 8 сентября — день голосования.

Участники 
Согласно постановлению краевой избирательной комиссии, 5 политических партий имели право выставить списки кандидатов без сбора подписей избирателей:
 Единая Россия
 Коммунистическая партия Российской Федерации
 ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
 Справедливая Россия
 Родина

Партийные списки 
Для регистрации партиям необходимо было собрать от 4962 до 5458 подписей (0,5 % от числа избирателей).

Кандидаты по одномандатным округам 
По 24 одномандатным округам кандидаты могли выдвигаться как от партии, так и путём самовыдвижения. Кандидатам необходимо собрать 3 % подписей от числа избирателей соответствующего одномандатного округа.

Опросы

Результаты

Результаты по одномандатным округам

Формирование 

2 октября 2019 года состоялось первое заседание Законодательной думе Хабаровского края VII созыва. Было сформировано 3 фракции и 1 депутатская группа: ЛДПР (30 депутатов), КПРФ (3 депутата), «Единая Россия» (2 депутата) и депутатское объединение «Наш край» от партии «Яблоко» (1 депутат). Председателем думы избрана Ирина Зикунова (ЛДПР). Первым заместителем председателя избран Сергей Зюбр (ЛДПР), заместителем председателя — Геннадий Мальцев («Единая Россия»). 23 октября полномочиями члена Совета Федерации — представителя от Законодательной думы наделён Дмитрий Приятнов (ЛДПР). 31 октября Приятнов подал в отставку из-за скандала с погашенной судимостью: во время выборов информация о ней не была размещена на сайте краевой избирательной комиссии.

Довыборы-2020 
13 сентября 2020 года пройдут довыборы в Законодательную Думу Хабаровского края по Тополевскому одномандатному округу в связи с избранием 4 декабря 2019 года сенатором от законодательного органа Хабаровского края представителя ЛДПР Безденежных Сергея Вячеславовича. Также  в этот день предполагается проведение довыборов в Законодательную Думу Хабаровского края в связи со смертью депутата от ЛДПР Вячеслава Фургала
.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Хабаровского края.
 Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва. Избирательная комиссия Хабаровского края.
 Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва. ГАС «Выборы».

Хабаровский край
Выборы в Хабаровском крае
Единый день голосования 8 сентября 2019 года